Miejscowości w USA:
 Union Grove – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Marshall
 Union Grove – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Upshur
 Union Grove – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
Gminy w USA:
 Union Grove (ang. Union Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Union Grove (ang. Union Grove Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Meeker
 Union Grove (ang. Union Grove Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Iredell